«Ритеряй» () — литовский футбольный клуб из Вильнюса. Серебряный призёр чемпионата Литвы по футболу. До февраля 2019 года назывался «Тракай» и представлял одноимённый город.

История команды 
Общественная организация «Футбольный клуб Тракай» была основана в 2005 году для создания лучших условий детям, молодёжи и широкой общественности проводить свой досуг и заниматься спортом, а также в целях развития и популяризации футбола в Литве.

Один из этапов проекта — открытие в 2006 году в «Тракай» футбольного газона с искусственным покрытием. Второй этап — открытие футбольной школы Тракайского региона и развитие её деятельности.

В 2006 году футбольная команда начала играть в III лиге Вильнюсской зоне, в 2008 году в Воскресной Футбольной Лиге. В 2010 году команда попадает во II лигу, в 2011 в I лигу, а в 2014 в А лигу.

В 2011 году в клубе прошёл летний лагерь «Милана» для детей Литвы под руководством одного из тренеров «Милана» Гразиано Маннари.

В феврале 2019 года команда была переименована в «Ритеряй» и перебазировалась в Вильнюс.

Достижения 
Чемпионат Литвы
 Серебряный призёр (2): 2015, 2016
 Бронзовый призёр (3): 2017, 2018, 2019

Кубок Литвы
 Финалист (1): 2015/16

Суперкубок Литвы
 Финалист (2): 2016, 2017

История выступлений за последние годы 

Вторая команда клуба («Тракай-Б», «Ритеряй-Б») в 2015—2020 годах играла в I лиге.

Выступления в еврокубках

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
  Линас Климавичюс
  Тадас Лабукас
  Витаутас Лукша
  Николай Мисюк
  Дмитрий Ковб
  Давид Аршакян
  Оскар Дорли
  Динияр Билялетдинов

Тренеры 
  Эдгарас Янкаускас (2014)
  Валдас Урбонас (2014—2016)
  Альберт Рыбак (и. о., 2016, 2018, 2019)
  Сергей Ковалец (2016—2017)
  Олег Василенко (2017—2018)
  Кибу Викунья (2018)
  Аурелиюс Скарбалюс (2019)
  Гленн Столь (2022)
  Пабло Вильяр (2022—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на weltfussballarchiv.com

Футбольные клубы Литвы
Спорт в Вильнюсе